Seznam guvernerjev Wyominga.

Wyoming